Sickenreuth ist der Ortsname von

 Sickenreuth (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Sickenreuth (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern